Die dänische Formel-4-Meisterschaft 2021 (offiziell Formel 4 Danmark powered by Renault 2021) war die fünfte Saison der dänischen Formel-4-Meisterschaft. Die Saison wurde nicht nach dem FIA-Formel-4-Reglement ausgetragen da die Rennserie nicht FIA-zertifiziert war. Neben der Formel 4 traten noch Formel-5-Autos gemeinsam bei den Rennen an. Es gab 18 Rennen, die Meisterschaft begann am 15. Mai in Padborg und endete am 3. Oktober in Silkeborg. Mads Hoe gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Formel-4-Fahrer verwendeten das Chassis Mygale M14-F4. Als Motor kam der Renault 2,0-Liter F4R zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Rennkalender 

Die erste Version des Rennkalender wurde am 16. November 2020 veröffentlicht. Es fanden sechs Rennwochenenden zu je drei Rennen auf drei Strecken statt, alle Rennen fanden in Dänemark statt.

Der Lauf in Svedala musste aufgrund von Reisebeschränkungen zwischen Dänemark und Schweden durch die globale COVID-19-Pandemie abgesagt werden.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Poleposition und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der dänischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021